Ez a lista az Esküdt ellenségek: Los Angeles (Law & Order: LA) című amerikai sorozat epizódjait tartalmazza. A sorozat 1. évad után végleg befejeződött 2011. július 11.-én. Magyarországon a sorozatot a Viasat 3 és a TV2 sugározta.

Évados áttekintés

Epizódok

Fordítás

Források 
 Animare TV újság 

Televíziós sorozatok epizódlistái